

Дани сећања 

700-е п. н. е.